Mangaran kan syfta på följande platser:

Filippinerna 

 Mangarine, ort, MIMAROPA, Province of Mindoro Occidental,

Indonesien 

 Desa Mangaran (administrativ by i Indonesien, lat -8,26, long 113,63), Jawa Timur, 
 Kecamatan Mangaran, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Mangaran (administrativ by i Indonesien, lat -7,66, long 114,04), Jawa Timur, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar